Bruno di Segni – teologo, abate e vescovo italiano, venerato come santo della Chiesa cattolica
Giacomo Di Segni – pugile italiano
Micol Di Segni – modella e artista marziale mista italiana
Noemi Di Segni – commercialista italiana
Riccardo Di Segni – medico e rabbino italiano
Stefano Di Segni – disegnatore e musicista italiano
Umberto Di Segni – architetto italiano